Жумабек Шабденамович Жантаев — советский и казахстанский учёный в области ионосферы и сейсмологии, доктор физико-математических наук (1995), член-корреспондент НАН РК (2013).

Биография 
Родился 21.03.1947 в с. Чиликемер Илийского района Алма-Атинской области КазССР.

Окончил геофизический факультет Казахского политехнического института (1970) по специальности горный инженер-геофизик. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 Некоторые вопросы теории устойчивости весомой конечнодеформируемой слоистой среды : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.02.04. — Алма-Ата, 1978. — 132 с. : ил.

Трудовая деятельность:
 1976—1984 младший научный сотрудник Института математики и механики Академии наук Казахской ССР;
 1984—1989 начальник сейсмологической партии, главный инженер партии автоматизации Сейсмологической опытно-методической экспедиции;
 1990—1993 заместитель директора, заведующий лабораторией научно-производственного комплекса (НПК) ПО «Казселезащита»;
 1994—1996 директор НПК ПО «Казселезащита»;
 1996—1998 начальник отдела Министерства экономики Республики Казахстан;
 1998—1999 начальник управления, заместитель директора департамента Министерства науки Республики Казахстан;
 1999—2002 менеджер группы национальных экспертов ПРООН;
 2002 главный специалист Комитета по Государственному имуществу и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
 2002—2004 заместитель директора по науке Дочернего государственного предприятия «Институт ионосферы» Министерства образования и науки Республики Казахстан;
 2004—2008 генеральный директор РГП «Центр астрофизических исследований» Национального космического агентства Республики Казахстан.

С 2008 г. президент, научный руководитель АО «Национальный центр космических исследований и технологий», директор ДТОО «Институт ионосферы».

Доктор физико-математических наук (1995), тема диссертации: «Проблемы математического моделирования сейсмотектонических процессов в земной коре, разработке методики и построения карт напряженно-деформированного состояния земной коры юга, юго-востока и востока Казахстана под действием некомпенсированного веса реального рельефа».

Член-корреспондент НАН РК (2013).

Автор около ста научных трудов и книги «Некоторые вопросы воздействия факторов космической погоды на здоровье человека и биосферу» (2003).

Лауреат Государственной премии имени Аль-Фараби (2015). Награждён орденом «Құрмет» (2011) и медалью «Ерен еңбегі үшін» (12.12.2006).

Жена: Ашенова Асия Абдрахмановна (1950 г.р.). Дочь — Айжан (1979 г.р.).

Источники 
 НАН РК. Энциклопедический справочник. — Алматы, 2016. — 186 с.
 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30144340#pos=12;73 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева